Termin LIPB ima više značenja.

 Lipoil (oktanoil) transferaza, enzim
 Bolzano aerodrom